Galleria ima više značenja:
 Galleria, Bergamo
 Galleria, Cuneo
 Galleria, Modena